Церковь Архангела Михаила () — деревянный храм в селе Тужаньск Санокского повята Подкарпатского воеводства Польши.

Принадлежит к образцам лемковского зодчества. В 2013 году храм стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими деревянными церквями Карпатского региона Польши и Украины.

Описание 
Церковь в Тужаньске упоминается в первой половине XVI века. Современное здание построено греко-католиками в лемковском стиле в первые годы XIX века (между 1801 и 1803 годами). В 1836 году в храму было пристроено крыльцо. Архитектурная структура храма разделена на три квадрата (тридильна): алтарь, неф и бабинец. С обеих сторон алтаря построены захристии. Иконостас и алтари размещены на небольшом возвышении. Все внешние элементы церкви покрыть гонтом. Каждая главка увенчанная куполами с декоративными крестами. Перед церковью стоит колокольня, построенная в 1817—1827 годах. В 1896—1913 годах храм неоднократно ремонтировался, в том числе его накрыли металлической крышей.

В церкви сохранились иконостас 1895 года и росписи конца XIX — начала XX веков: трехрядный, архитектонический. Иконы рисовал в 1895 году Иосиф Буковчик. В притворе находится рисунок, представляющий Христа в лемковской доме.

В 1947 году во время операции «Висла» лемков переселили на западные территории Польши, а храм забрали у греко-католиков и передали римско-католической общине. В 1961 году церковь закрыли, а в 1963 году здание передали православной общине. В настоящее время храм относится к Перемышльской и Новосондетской епархии Польской православной церкви.

Примечания

Литература 
 Гжесік В., Трачик Т. Низький Бескид. Від Команчі до Бортного: туристичний путівник / В.Гжесік, Т.Трачик / Пер. з пол. О.Сурмяк, У.Гусей. — Львів: СПОЛОМ, 2011. — с.17-18
 Kutaś Paweł. Zabytki architektury drewnianej powiatu gorlickiego. Wydawnictwo PROMO, Zakrzów 2013,
 Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty / W.Krukar, P.Swianiewicz, T.A.Olszanski, P.Lubonski. — Wyd. 13-e. — Pruszkow: Oficyna Wydawnicza «Rewasz», 2012. — s.375

Деревянные церкви Польши
Всемирное наследие в Польше
Тужанск
Тужаньск